Яблоновское городское поселение — муниципальное образование в составе Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Яблоновский.

Население

Состав городского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 28 297 проживающих в городском поселении, 26 489 человек указали свою национальность:

Социальная сфера 
 Дошкольные учреждения
 Детский сад № 10 «Ручеек»,
 Детский сад № 11 «Дюймовочка»,
 Детский сад № 12 «Ласточка»,
 Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко».
 
 Средние общеобразовательные учреждения
 Средняя школа № 3,
 Средняя школа № 5,
 Средняя школа № 13
 Средняя школа № 15.

 Высшее образование
 Филиал Майкопского государственного технологического университета.

Администрация 
Главы муниципального образования:

 Калакуток Тимур Александрович (июль 2005—2009)
 Гаврилова Елена Николаевна (октябрь 2009 — октябрь 2012),
 Атажахов Заурдин Джабраилович (с октября 2012).

Примечания

Ссылки 
 Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Городские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Тахтамукайского района